Hubert Sattler (1817-1904), peintre autrichien,
  (1844-1928), ophtalmologiste autrichien.